TZA steht für:
 Tansania (ISO-3166-Code)
 Trizyklisches Antidepressivum
 Sir Barry Bowen Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Belize City, Belize

tza steht für:
 Tansanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gehörlosen-Gebärdensprache in Tansania

TZA